Das Herrendoppel der Australian Open 1977 (Dezember) war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Arthur Ashe und Tony Roche.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw der Australian Open auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
1977 (Dezember)